Legere ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Legere (* 1948; das Monster vom Miramichi), kanadischer Serienmörder, Vergewaltiger und Brandstifter
 John J. Legere (* 1958), amerikanischer Geschäftsmann und CEO